Billy (1921-2007) e Bobby Mauch (1921-2006) – attori statunitensi
Corine Mauch (1960) – politica svizzera
Karl Mauch (1837-1875) – esploratore tedesco
Paul Mauch (1897-1924) – calciatore tedesco
Thomas Mauch (1937) – direttore della fotografia, regista e produttore cinematografico tedesco